Жанетта Гусарова і Наталія Медведєва були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Ева Меліхарова і Гелена Вілдова виграли титул, перемігши у фіналі пару Радка Бобкова і Вілтруд Пробст з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Барбара Шетт /  Патті Шнідер (півфінал)
 Ева Меліхарова /  Гелена Вілдова (чемпіонки)
 Лаура Гарроне /  Глорія Піццікіні (чвертьфінал)
 Кетрін Берклей /  Магдалена Гжибовська (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1997 Meta Styrian Open Doubles Draw

WTA Austrian Open
Тур WTA 1997